

Musique et chanson 
 Ah ! ça ira est une chanson écrite par Ladré en 1790.
 Ça ira est un opéra en trois actes de Roger Waters représenté à Malte en 2004.
 Ça ira est une chanson composée par Fabien Nataf et interprétée par Joyce Jonathan en 2013

Littérature 
 Ça ira est le nom d'un revue littéraire publiée à Anvers e-a par Paul Neuhuys. Une Fondation "Ca ira" basée à Bruxelles analyse et documente cette œuvre littéraire.
 Ça ira est une nouvelle de Guy de Maupassant.
 Ça ira (1) Fin de Louis est un spectacle écrit et mis en scène par Joël Pommerat.

Cinéma 
 Ça ira est un film documentaire italien réalisé en 1964 par Tinto Brass ;
 Ah ! ça ira (titre original : Fényes szelek) est un film hongrois réalisé en 1968 par Miklós Jancsó.

Histoire 
 Ça-Ira est le nom d'un bateau militaire français, construit en 1781 sous le nom de La Couronne, engagé dans la bataille de Gênes en 1785 alors qu'il était commandé par Louis-Marie Coudé.